Молоссы:

 Молоссы — группа пород догообразных собак, мастифов.
 Молосс — вымершая порода древних боевых собак.
 Молосцы (молоссы) — народ, обитавший в Древней Греции в области Эпир.
 Молосс — сын Неоптолема и Андромахи, мифический родоначальник молосцев.
 Молосс в квантитативной классической метрике — стопа, состоящая из трёх долгих слогов.